Ratjen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ratjen (1845–1931), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Köln
 Christiane Ratjen-Damerau (* 1954), deutsche Politikerin (FDP)
 Dora Ratjen, Geburtsname des deutschen Leichtathleten Heinrich Ratjen (1918–2008)
 Hans-Harder Biermann-Ratjen (1901–1969), deutscher Politiker (FDP)
 Heinrich Ratjen (1918–2008), deutscher Leichtathlet
 Henning Ratjen (1793–1880), deutscher Jurist, Professor und Bibliothekar der Universitätsbibliothek Kiel
 Jörg Ratjen (* 1963), deutscher Schauspieler
 Karl Gustaf Ratjen (1919–2010), deutscher Manager
 Sebastian Ratjen (1972–2018), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch
 Rathjen